Le qualificazioni del singolare  del Qatar ExxonMobil Open 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie
Le prime due teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno

 Marco Chiudinelli (qualificato)
 Ilija Bozoljac (ultimo turno)
 Lukáš Rosol (qualificato)
 Thomas Schoorel (qualificato)

  Antonio Veić (qualificato)
  Nikola Ćirić (ultimo turno)
  James Ward (primo turno)
  Marek Semjan (ultimo turno)

Qualificati
  Marco Chiudinelli
  Antonio Veić
  Lukáš Rosol
  Thomas Schoorel

Tabellone

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

Note 

Qatar ExxonMobil Open 2011
ATP World Tour 2011